Донцово — название населённых пунктов:

Россия 
 Донцово — посёлок в Ипатовском районе Ставропольского края.

Украина 
 Донцово (до 2016 г. - Комсомольское) — село в Нижнесерогозском районе Херсонской области.